Wahlkreis 58 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 58
 Landtagswahlkreis 58